Священная Лига 1495 года, или Лига Венеции — союз итальянских государств, созданный для борьбы с французскими захватчиками.

История 
Союз был образован во время первой итальянской войны 1494—1498 годов, когда войска французского императора Карла VIII вторглись в Италию, не встречая никакого сопротивления. Скорость, с которой французы продвигались по Италии, жестокость, которую они проявляли в захваченных городах, напугали итальянские государства. Людовико Сфорца, герцог Милана, понимая, что Карл не успокоится аннексией Неаполитанского королевства, но ставит целью также захват Миланского герцогства, обратился к папе с предложением создать союз. Папа Александр VI предполагал, что участие в войне против Франции позволит ему обеспечить феодальные владения своим сыновьям. Папа согласился, и 31 марта 1495 года был создан союз, вошедший в историю под названием «Священная Лига 1495 года», или «Лига Венеции». Союз объединил несколько противников французской гегемонии в Италии: Папскую область, Сицилийское королевство в лице Фердинанда II Арагонского, римского императора Максимилиана I, миланского герцога Людовико Сфорца, Королевство Англии и Венецианскую республику. Венеция присоединилась к союзу, видимо, с целью в дальнейшем использовать эту организацию для борьбы против Османской империи, ведь французская экспансия в Италии, на самом деле, не противоречила интересам Венецианской республики. Лига поручила кондотьеру Франческо II Гонзага, который был маркизом Мантуи, набор армии и изгнание французов с Апеннинского полуострова. 1 мая 1495 года армия Священной Лиги приступила к боевым действиям против французских войск.

6 июля 1495 года состоялось первое крупное сражение между войсками французского короля Карла VIII и армией Священной Лиги (битва при Форново), в результате которого отступившие французы были временно вытеснены с Апеннинского полуострова. Но достигнутая победа положила конец и самой «Венецианской Лиге». Участники союза не смогли преодолеть разделявшие их противоречия, снова начали интриговать друг против друга. Победа при Форново показала, что истинные слабости итальянских государств того времени кроются в междоусобице. И хотя, потерпев поражение, Карл VIII отступил от Неаполя, битва при Форново нанесла смертельный удар не ему, а победителям — «Священной Лига» распалась, не просуществовав и года.

Литература 
 Giorgio Summaripa, Chronica vulgare in terza rima de le cose geste nel Regno Napoletano, Nel alma citate de Vinesia, fo impressa per me Christoforo Cremonese, 1496.

История XV века
Появились в XV веке в Италии
Военно-политические блоки Италии
1495 год
Итальянские войны